Palazzo del Vicario (Castel Goffredo)
Palazzo del Vicario (Pescia)